„Мармадюк“ () е американска комедия от 2010 г. с режисьор Том Дей.

Синхронен дублаж

Озвучаващи артисти

Допълнителни дубльори

Екип

Телевизионна версия 
На 12 януари 2013 г. Нова телевизия излъчи филма с български дублаж за телевизията. Екипът се състои от:

Източници

Външни препратки 
 
 

Филми от 2010 година
Американски комедии
Филми за кучета
Филми на „Риджънси Ентърпрайсис“
Филми на Туентиът Сенчъри Фокс